Salama bzw. Salamá bezeichnet:

 Salama (Name), ein arabischer Personenname sowie ein finnischer Familienname
 Salamá, eine Stadt in Guatemala
 Salama (Palästina), eine ehemalige palästinensische Stadt 
 Salama (Uganda), ein Ort am Viktoriasee